Karel Gustaaf Oscar Frederik Christiaan prins Bernadotte (Stockholm, 10 januari 1911 – Málaga, Spanje, 27 juni 2003), geboren als prins van Zweden, was het jongste kind van prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van Denemarken, en de enige broer van prinses Margaretha, prinses Märtha van Noorwegen en koningin Astrid van België.

Biografie 
Op 23 november 1911 werd aan Carl-Gustaf de titel hertog van Östergötland verleend door koning Gustaaf V. Op 30 juni 1937 verleende de koning hem toestemming afstand te doen van zijn Zweedse titels en de naam Bernadotte aan te nemen.

Karel van Zweden was enige tijd in beeld als mogelijke huwelijkskandidaat voor de Nederlandse kroonprinses Juliana. In 1934 vond een gearrangeerde ontmoeting tussen beiden plaats aan het Britse hof. Volgens de Nederlandse gezant in Londen, jhr. R. de Marees van Swinderen, legde Juliana daarbij evenwel zo weinig tact en gevoel voor etiquette aan de dag, dat prins Karel het al na de eerste ontmoeting liet afweten.

Karel trouwde vervolgens drie keer.
 In 1937 gaf hij zijn rechten op de Zweedse troon op om te trouwen met de uit de echt gescheiden Zweedse gravin Elsa von Rosen (7 februari 1904 – 15 april 1991). In 1951 volgde echtscheiding.
 In 1954 trad hij in het huwelijk met Ann Margareta Larsson (22 maart 1921 – 3 september 1975) van wie hij in 1961 scheidde.
 In 1978 trad hij voor de derde keer in het huwelijk, ditmaal met Kristine Rivelsrud (22 april 1932 – 4 november 2014).

Op 30 september 1938 nam zijn zwager koning Leopold III hem op in de Belgische adel met de persoonlijke titel van prins en de titel van graaf/gravin voor zijn afstammelingen. Met zijn overlijden stierf dit Belgische adelsgeslacht in 2003 in mannelijke lijn uit.

Uit zijn eerste huwelijk had Bernadotte een dochter: Madeleine Ingeborg Ella Astrid Elsa gravin Bernadotte (8 oktober 1938) die in 1962 trouwde met de Belgische Charles-Albert Ullens de Schooten Whetnall (1927-2006), telg uit het geslacht Ullens, en in 1981 met de Griek Nicolas Kogevinas (1918-2006).

Literatuur 
Bertrand MAUS DE ROLLEY e.a., État présent de la noblesse belge, annuaire 2017, Brussel, 2017, p. 240.

Voetnota 

Belgisch adellijk huis
Huis Bernadotte